

Persone 
 Doğan Alemdar – calciatore turco, portiere
 Şeref Alemdar – cestista turco

Altro 
 Alemdar – nave della marina turca
 TCG Alemdar – nave della marina turca